(121) Гермиона () — очень крупный астероид внешней части главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C и входит в состав семейства Кибелы. Он был обнаружен 12 мая 1872 года американским астрономом Дж. К. Уотсоном в Энн-Арбор, США и назван в честь Гермионы, дочери царя Спарты Менелая и Елены.

Максимальная температура 231 K (-41 °C), минимальная температура 73 K (-200 °C).

Японский инфракрасный спутник Akari выявил наличие на Гермионе гидратированных минералов.

В 2002 году у Гермионы с помощью телескопа Кек II был обнаружен спутник S/2002 (121) 1 диаметром около 8 миль (13 км).

См. также 
 Список астероидов (101—200)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 121 Hermione and S/2002 (121) 1 , orbit data website maintained by F. Marchis. Includes adaptive optics images, orbit diagrams, and shape models.
 Data on (121) Hermione from Johnston’s archive  (maintained by W. R. Johnston)
 Tally of Asteroids Harboring Moons Grows Beyond 30 (Space.com, 3 October 2002)

Астероиды Главного пояса
Семейство Кибелы
Двойные астероиды
Астероиды диаметром от 200 до 400 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии